Les idées reçues sur les voitures électriques sont des idées reçues répandues au sujet des voitures électriques et sur l'industrie qui l'entoure ; elles peuvent être fausses ou inexactes. Ces idées sont le plus souvent dues à un manque de connaissances sur le sujet.

Contexte 
La part de marché de la voiture électrique atteint 6,7 % au niveau mondial en 2021 ; les parts de marché les plus élevées se rencontrent en Chine : 13 %, en Europe : 9 %, en Corée du Sud : 4,7 %, au Canada : 4,7 % et aux États-Unis : 3,7 %. En Europe occidentale, la part de marché des voitures 100 % électriques atteint 11,2 % des ventes en 2021, dont 64,4 % en Norvège, 34,8 % en Islande, 19,8 % aux Pays-Bas, 19,1 % en Suède, 13,9 % en Autriche, 13,6 % en Allemagne, 13,3 % en Suisse, 11,6 % au Royaume-Uni, 9,8 % en France et .

Fin 2021, le parc mondial de voitures 100 % électriques atteignait 4,9 millions de véhicules, dont 56 % en Chine, 27 % en Europe et 12 % aux États-Unis. Le nombre de voitures électriques vendues en Europe a dépassé celui des voitures Diesel en décembre 2021.

Enjeux écologiques

Émissions de gaz à effet de serre de la voiture électrique 
L'empreinte carbone d’un produit est calculée en comptabilisant les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la durée de vie du produit, de l'extraction des matières premières à sa fin de vie.

Dans le cadre des voitures électriques, on parle parfois du  qui correspond au nombre de kilomètre nécessaire à parcourir par la voiture électrique en substitution à une voiture thermique pour compenser l'excédent d'émission de gaz à effet de serre lié à sa fabrication.

La production d'une voiture électrique émet en effet davantage de  que la production d'une voiture équivalente thermique mais ces émissions supplémentaires sont largement compensées par la suite par la réduction des émissions d'usage, notamment si la voiture utilise une large part d'électricité bas-carbone (renouvelables ou nucléaire). Mais même lorsque les voitures électriques sont utilisées dans des pays où le mix électrique est dominé par les énergies fossiles (Chine, Australie, Pologne...), la voiture électrique est quand même plus avantageuse qu'une voiture thermique sur le plan du climat. Il n'y a en 2022 qu'une vingtaine de pays où l'utilisation de la voiture électrique est climatiquement pire que la voiture thermique et en admettant que le mix électrique se s'améliore pas pendant la durée de vie de la voiture. Ce chiffre devrait diminuer avec le déploiement des sources d'électricité bas-carbone, notamment renouvelables. Ces pays sont l'Inde, certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient et des pays insulaires tels que Cuba, Haïti ou l'Indonésie.

Dans l'Union européenne, d'après Carbone4, une voiture électrique émettra pratiquement trois fois moins de gaz à effet de serre (-60%) qu'une voiture thermique diesel sur l'ensemble de son cycle de vie de 200 000 km.

Toujours selon Carbone4, en France, où l'électricité émet relativement peu de gaz à effet de serre, une voiture électrique émet trois à quatre fois moins de gaz à effet de serre qu'une équivalente thermique. En moyenne, une voiture électrique doit rouler 30 000 à 40 000 km (généralement deux à trois ans d'utilisation) pour devenir  pour le climat par rapport à une voiture de type hybride léger. La durée de vie d'une voiture étant en moyenne de 200 000 km, la voiture électrique est donc meilleure pour le climat qu'une voiture de type thermique ou hybride.

Selon une étude de Transport & Environment, une voiture électrique émet 55% de gaz à effet de serre en moins qu'une voiture thermique diesel sur l'ensemble de son cycle de vie (production, utilisation, recyclage) si elle roule avec l'électricité dans la moyenne européenne ; cette réduction est de 85 % pour la Suède, 80 % pour la France, 65 % pour la Belgique, 45 % pour l'Allemagne et de 25 % pour la Pologne qui est pourtant très dépendante du charbon mais dont la production devrait se décarboner à l'avenir.

Recyclage des batteries 

Avant même d'être recyclée, la batterie peut être réutilisée pour stocker les énergies renouvelables intermittentes (principalement le solaire et l'éolien). Toyota et Nissan ont commencé à ouvrir cette voie potentiellement prometteuse pour limiter les appels de pointe et éviter ainsi le surdimensionnement systématique d’un grand nombre d’installations électriques.

Le recyclage des batteries est crucial pour réduire la pression sur les matières premières et limiter les impacts de leur extraction.

Les batteries lithium-ion, qui constitue l'immense majorité des batteries utilisées aujourd'hui dans les voitures électriques sont recyclables. En 2022, c'est environ 50% de la masse de la batterie qui est recyclée mais il serait possible de les recycler jusqu’à entre 80 et 90 %, voire 97 % avec de nouveaux procédés hydrométallurgies et mécaniques. Les batteries peuvent ainsi être broyées ou chauffées dans un four à pyrolyse afin d’en séparer les éléments. Un large éventail de procédés chimiques et mécaniques les affine ensuite pour aboutir à des poudres et lingots de matières premières : lithium, nickel, cuivre, aluminium, cobalt, cadmium, etc réutilisables à l’infini.

Depuis 2006, il est obligatoire de recycler au moins 50% de la masse des batteries Li-ion dans l'Union européenne.

Néanmoins recyclable ne veut pas dire recyclé, en 2022, moins de 5% de batterie Li-ion le sont. Pour être récupérées et recyclées, il faut attendre que les batteries arrivent en fin de vie. Les véhicules électriques émergent tout juste de façon massive sur le marché de l'automobile et par conséquent il n'y a pas encore suffisamment de batterie de véhicule électrique à recycler pour développer une filière industrielle mais celle-ci devrait se développer à mesure que des véhicules sortiront du parc en circulation. Le gisement alors disponible permettra à la filière de réaliser de véritables économies d’échelles et elle pourrait chercher à rendre les matériaux recyclés aussi compétitifs que les matières premières.

La Commission européenne propose à ce titre d'établir des objectifs concernant la teneur en matériaux recyclés dans les batteries mises sur le marché de l'UE : à partir de 2030, elles devront contenir a minima 12 % de cobalt, 85 % de plomb, 4 % de lithium et 4 % de nickel recyclés, et ces proportions passeront à 20 % de cobalt, 10 % de lithium et 12 % de nickel recyclés à partir de 2035.

Les déchets résiduels, principalement des matières plastiques traitées pour résister au feu et particules filtrées par les cheminées au cours des processus de recyclage, sont mises en fût et enfouies dans des décharges spécifiques agréées.

Consommation de terres rares 
Contrairement à ce que le nom indique, les  ne sont pas si rare en quantité sur la Terre. Il s'agit en fait de métaux aussi abondants que le nickel et le cuivre mais qui sont beaucoup plus dispersés dans la croûte terrestre. Certains autres métaux comme le lithium et le cobalt utilisés dans les batteries lithium-ion ne sont pas des terres rares.

Les terres rares sont utilisées dans les hautes technologies pour leur propriété physique mais il n'y a aujourd'hui pas de terre rare dans la majorité des batteries utilisées sur les véhicules électriques. Certains moteurs électriques peuvent contenir des terres rares mais des alternatives existent. Carbone4 rappel tout de même : .

Parallèlement à ça, plus d'un quart (26%) des terres rares sont utilisées en tant que catalyseurs dans l’industrie du pétrole et dans les pots catalytiques des voitures à moteur thermique contre 20 à 23% dans la fabrication d’aimants permanents pour moteurs électriques. L’intérêt des aimants à terres rares est que le volume et le poids nécessaires pour une performance magnétique équivalente est bien inférieur à celui des aimants fabriqués avec d’autres technologies. Ils permettent ainsi une miniaturisation intéressante pour les micromoteurs électriques dans l’automobile (lève-vitres, rétroviseurs, sièges réglables, …), les ordinateurs, les têtes de lecture des disques durs, etc.

Des terres rares étaient utilisées dans les anciennes générations de batteries (NiMH) des véhicules hybrides et dont l’électrode négative (anode) était constituée d‘un alliage de lanthane-pentanickel (LaNi5). Ce type de batterie n'est plastiquement plus utilisé dans l'industrie de l'automobile électrique aujourd'hui.

Reste le cas des terres rares présentes dans les moteurs de certaines voitures électriques, principalement les hybrides qui doivent loger un moteur électrique à côté d’un moteur thermique et où le critère de place est donc plus important. Le néodyme, le dysprosium et le samarium sont les terres rares les plus utilisées pour fabriquer les aimants permanents qui équipent les moteurs synchrones sans balais.

Les modèles comme la Renault Zoé (la plus vendue en Europe) ou les Tesla Model S et Model X utilisent des moteurs qui ne contiennent pas de terres rares.

Enjeux économiques

Prix de la voiture électrique 
Il est vrai que la voiture électrique est en 2022 plus chère à l'achat qu'une voiture thermique (pour un modèle équivalent) mais les différences de prix ont tendance à se réduire. D'après une étude, le prix des voitures électriques pourrait devenir similaire à celui d'une voiture thermique d'ici à 2027, les prix des batteries neuves devraient décroître de 58 % d’ici 2030 (par rapport à 2020), réduisant ainsi rapidement les coûts liés aux véhicules électriques. Le prix des batteries représente environ 1/3 du prix total de la voiture électrique.

Le coût d'une automobile n'est néanmoins pas limité au cout d'achat, d'autres coûts viennent ensuite s'ajouter comme l'énergie, l'assurance, l'entretien, le stationnement, le péage, etc. Sur l'énergie et l'entretien, les voitures électriques sont bien moins couteuses que les voitures thermiques, notamment si le véhicule est rechargé au domicile. Ainsi, pour les usages caractérisés par beaucoup de kilomètres, la voiture électrique est d'ores et déjà moins onéreuse qu'une voiture thermique.

L'entretien est simplifié sur une voiture électrique car il y a moins de pièce dans le moteur et pas de pièce d'usure dans celui-ci (courroie, durite, etc.) et des plaquettes de freins moins sollicités grâce au freinage régénératif entre autres choses ce qui fait plus que compenser les besoins d'entretien spécifiques aux voitures électriques telles que le contrôle des circuits électriques à haute tension. Les coûts d'entretien sont au global inférieur de 20 à 40% et les visites moins fréquentes (tous les 30 000 km contre 15 000 à 20 000 km pour une essence ou un diesel d’après les constructeurs).

Le coût en électricité est d'environ 2€ pour 100 kilomètres.

Les constructeurs communiquent sur un loyer mensuel pour l'achat du véhicule, ce qui permet de lisser le surcoût sur plusieurs années pour ceux qui ne peuvent pas sortir une grosse somme d'argent immédiatement.

Le marché de l'occasion électrique est également en plein développement (il a doublé en 2021) et devrait continuer à se développer.

Enjeux énergétiques

Besoins en électricité pour alimenter les voitures électriques

En France 
D'après RTE, l'impact de l'électrification de voiture pourrait être absorbé sans difficultés en faisant l'hypothèse d'un pilotage intelligent de la charge (par le SmartGrid et les signaux tarifaires). Plus précisément, la puissance électrique que représenterait sans pilotage la charge de 8 millions de véhicules électrifiés serait de 8 GW lors de la pointe hivernale de 19h compte tenu du foisonnement de l’utilisation des charges (pour un jour ouvré moyen d’hiver et par rapport à une situation sans véhicules électrifiés). Avec un pilotage de la charge, la puissance nécessaire aux 8 millions de véhicules électrifiés à la pointe hivernale de 19h serait bien moindre : 3,5 GW.

RTE note aussi que l’évolution des autres usages électriques à l’horizon 2030 aura un impact de réduction de la pointe d’un volume similaire. Dans ce cas, la pointe de 19h n’augmenterait pas mais diminuerait par rapport à 2016. Le développement à large échelle de la voiture électrique en France ne représente donc rien d’inaccessible pour le réseau électrique à l’horizon de 10 ans, même dans l’hypothèse d’une recharge non pilotée à condition que les capacités pilotables soient les mêmes qu'actuellement (2022).

À plus long terme, si on se projette avec un parc avoisinant les 20-25 millions de véhicules, des investissements devront être faits sur le réseau mais dans des proportions auxquelles les acteurs de la production, du transport et de la distribution d'électricité sauraient faire face, du moment que c'est anticipé.

Toujours d'après RTE, 12 millions de voitures électriques (dont les voitures hybrides rechargeables) généreraient une demande d’électricité d'environ 30 TWh soit une quantité équivalente à environ 5 à 6% de la production nationale actuelle car les voitures électriques ont un rendement énergétique 3 à 4 fois supérieur à une voiture thermique. La consommation d’électricité propre aux voitures électriques ne s’additionnerait pas à la consommation actuelle car elle serait en grande partie compensée par la baisse générale de la consommation à moyen terme pour les autres usages (grâce à l'efficacité énergétique dans l’industrie ou le résidentiel-tertiaire).

En moyenne, une voiture électrique consomme 2,5 MWh par an, soit la moitié de la consommation d'un ménage. Ainsi, un parc d'un million de véhicules électriques représente 0,5 % de la consommation d'électricité annuelle en France.

Le parc électrique français a une puissance de point de plus de 100 GW.

En Belgique 
La Belgique comptait en 2021 environ 5,88 millions de voitures (dont 24 000 électriques). Si toute la flotte automobile du pays était convertie à l'électrique alors la consommation augmenterait de 20 TWh/an ; la consommation actuelle de la Belgique est d'environ 80 TWh/an.

Engie estime que les voitures électriques pourraient se transformer en fournisseur d'électricité aux heures de forte demande (V2G), de plus les voitures électriques ont des , comme elles ne roule généralement que le matin et le soir elle peuvent se charger en journée lorsque les énergies renouvelables sont disponibles en grande quantité.

Enjeux technologiques

Autonomie 

La voiture est particulièrement bien adaptée pour les trajets urbains mais l'autonomie dont disposent les voitures électriques aujourd'hui est suffisante pour répondre à la très grande majorité des besoins de mobilité personnelle. Aujourd'hui, la plupart des voitures électriques ont une autonomie entre 350 et 400 kilomètres d'autonomie mais certaines atteignent même 600 kilomètres d'autonomie. Tesla a annoncé une autonomie de 663 kilomètres pour son modèle S. Les points de recharge rapide ont également tendance à se multiplier.

Les automobilistes français roulent en moyenne une trentaine de kilomètres par jour.

Disponibilité des points de recharge 

En 2022, c'est 90% des recharges qui se font à domicile. Si le problème de la rareté des bornes de recharge était effectivement un problème il y a quelques années ce n'est plus réellement le cas aujourd'hui. Il y en avait 30 000 en France métropolitaine en 2021 soit 1 borne pour 11 véhicules à l'époque. Fin avril 2022, la France comptait 60 000 bornes de recharge ce qui en fait le 3ème pays européen le mieux doté derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le nombre de bornes de recharge a progressé de 55% en 2021.

Pour les logements neufs, les étapes sont simplifiées puisque la loi impose désormais un pré-équipement des infrastructures pour rendre l'installation future de bornes de recharge automobile moins contraignante en travaux.

Durée de la recharge 
Cela dépend de la solution de recharges utilisées. Pour les recharges à domicile sur une simple prise électrique la recharge peut effectivement prendre des heures mais il existe des systèmes plus puissants tel que des prises électriques renforcées ou des bornes de recharge à domicile du type  qui permettent de réduire significativement le temps de chargement des voitures électriques.

Pour les longs trajets, il est nécessaire de faire des pauses quel que soit le type de véhicule utilisé pour réduire les risques liés à la fatigue : il est recommandé de faire des pauses de 15 à 20 minutes toutes les 2 heures, dans le cas des conducteurs de voitures électriques cela impose de s’arrêter aux endroits équipés de bornes de recharge. Carbone4 estime qu'il est nécessaire de passer 1 à 2h de plus sur la route pour un trajet entre 300 et 500 km.

D'après Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avere France, .

Durée de vie des batteries 
Pour une voiture qui roule 20 000 km/an, la batterie a une durée de vie de 10 à 15 ans ce qui est plus long que la durée de vie moyenne d'une voiture thermique.

Les batteries peuvent réaliser entre 1000 et 1500 cycles complets de charge/décharge avant d'être considérée comme obsolète (lorsque la batterie atteint 70-80% de sa capacité originelle).

Enjeux industriels

Ressources en lithium 
D'après une étude du centre de recherche sur l'énergie solaire et l'hydrogène en Allemagne il y aurait suffisamment de lithium exploitable dans le monde pour produire 10 milliards de voitures électriques. Selon cette étude les réserves mondiales exploitables de lithium sont estimées, en 2009, à 11 millions de tonnes et une voiture électrique contient environ 3 kilogrammes de lithium.

Enjeux sécuritaires

Risques d'incendie 
Les batteries de voiture électrique peuvent effectivement prendre feu à la suite d'un emballement thermique qui résulte en un feu de métaux délicat à maitriser et dégageant des fumées toxiques. Pour limiter ce risque, les constructeurs ont prévu de nombreuses protections à la fois dans les cellules de batteries et dans le BMS (Battery Management System) qui gère la charge/décharge de la batterie, et parfois surveille la température interne. Dans un rapport, Tesla indiqué que le risque d'incendie était 11 fois inférieur aux voitures thermiques par kilomètre parcouru aux États-Unis sur la période 2012-2020.

Danger lié au silence des voitures électriques 

Depuis 2019, les constructeurs de voiture électrique doivent obligatoirement ajouter un bruit de moteur artificiel lorsque la voiture roule à faible vitesse.

Risques d'électrocutions 
Les voitures électriques ne comportent pas de risque d'électrocution, ni lors de leur utilisation, ni lors de la recharge et même s'il pleut.

Si la voiture est frappée par la foudre, les occupants sont protégés de la même façon que dans un véhicule thermique (Cage de Faraday).

Enjeux sanitaires

Émissions de particules fines 

Les voitures électriques n'émettent pas d'émissions de polluant à l'échappement tel que les oxydes d'azote (NOx) et de particule fine. Selon Santé Publique France, la pollution de l'air extérieure en France entraîne 40 000 décès prématurés par an (soit 9 % de la mortalité en France) et une perte d'espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans. Le transport étant l'un des principaux contributeurs à cette pollution locale.

Pour Carbone4 : .

Les voitures électriques produisent tout de même des particules fines provenant des pneumatiques et des freins. Comme les véhicules électriques sont en général plus lourds que les véhicules thermiques, l'abrasion des pneumatiques au niveau du sol est globalement supérieure. En revanche, grâce aux dispositifs de récupération d'énergie équipant ces véhicules, les plaquettes et disques de frein sont moins sollicités, de sorte qu'il y a moins de particules émises par le freinage.

Par conséquent, les émissions de particules fines liées aux pneumatiques et aux systèmes de freinage sont environ équivalentes pour un véhicule électrique et un véhicule thermique.

Ainsi, en prenant toutes les émissions de polluant en compte, un véhicule électrique est nettement meilleur qu'un véhicule thermique pour la qualité de l'air.

Notes et références

Voir aussi 

Automobile électrique